Аржантан-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Орн. Входит в состав округа Аржантан.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли упраздненный кантон Эксм и отдельные коммуны упраздненных кантонов Аржантан-Эст и Трен.

С 1 января 2017 года состав кантона изменился. Коммуны Аверн-су-Эксм, Вильбаден, Курмениль, Ла-Кошер, Ле-Бур-Сен-Леонар, Обри-ан-Эксм, Оммеель, Сен-Пьер-ла-Ривьер, Сийи-ан-Гуфферн, Сюрви, Уру-э-Крен, Фель, Шамбуа и Эксм образовали новую коммуну Гуфферн-ан-Ож.

Состав кантона с 1 января 2017 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Аржантан (6 020 чел., южные и восточные кварталы)
 Байоль (609 чел.)
 Вильдьё-ле-Байоль (214 чел.)
 Гепре (136 чел.)
 Гуфферн-ан-Ож (3 712 чел.)
 Жине (76 чел.)
 Кудеар (76 чел.)
 Кулонс (222 чел.)
 Ле-Пен-о-Ара (271 чел.)
 Лувьер-ан-Ож (82 чел.)
 Мерри (158 чел.)
 Мон-Ормель (51 чел.)
 Монтрёй-ла-Камб (65 чел.)
 Ноф-сюр-Див (136 чел.)
 Оммуа (119 чел.)
 Сен-Жерве-де-Саблон (73 чел.)
 Сен-Ламбер-сюр-Див (143 чел.)
 Трен (1 240 чел.)
 Турне-сюр-Див (305 чел.)
 Фонтен-ле-Бассе (104 чел.)
 Экорш (94 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,5 % голосов против 28,9 % у Марин Ле Пен и 14,2 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 53,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 23,9 %, Франсуа Фийон – 23,5 %, Эмманюэль Макрон – 21,2 %, Жан-Люк Меланшон – 15,5 %; 2 тур: Макрон – 60,4 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 28,9 %, Франсуа Олланд — 26,1 %, Марин Ле Пен — 19,3 %; 2 тур: Саркози — 50,9 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Орн представляют вице-мэр коммуны Гуфферн-ан-Ож Фредерик Годе (Frédéric Godet) и Сендрин Фушер-Шазе  (Cendrine Foucher-Chazé) (оба – Разные центристы).

Ссылки 

Коммуны департамента Орн